Индивидуальная крепь— крепь очистных выработок, состоящая из отдельных, не связанных между собой конструктивно рам или стоек, переставляемых вслед за подвиганием забоя.

Классификация индивидуальных крепей

призабойные

Призабойные крепи служат для поддержания кровли в рабочем пространстве очистной выработки.
 постоянного сопротивления;
 пологонарастающего сопротивления;
 крутонарастающего сопротивления.

посадочные  
Посадочные крепи предназначены для управления кровлей методом обрушения.
органная, состоящая из одного или нескольких рядов стоек, установленных по прямой линии на расстоянии не более их диаметра.  
кустовая, включающая группы из 3—10 стоек (куста) с расстоянием между кустами 2—10 м.
костровая, состоящая из клетей, выложенных из стоек, брусьев, рельс и др. и имеющих в плане прямоугольную или треугольную форму.

Элементы индивидуальной крепи 
Поддерживающими элементами индивидуальной крепи служат стойки и верхняки.

Стойки 

По механизму податливости стойки разделяют на два вида:
 стойки трения, обеспечивающие сопротивление опусканию кровли за счёт сил трения в замке; 
 гидравлические стойки:
 с замкнутой гидросистемой;
 с внешним питанием рабочей жидкостью.

Характеристики стоек регулируются ГОСТом Р 50463-92, согласно которому: 
 пределы применения по мощности пласта - до 3,2м 
 сопротивление стоек - до 300кн 
 масса - до 1160кг 
 высота стойки в сдвинутом положении - до 2500мм 
 высота стойки в раздвинутом положении -  3300мм 
 раздвижность - до 2340мм 
 распор стойки – 127Кн 
 номинальное давление рабочей жидкости в стойке – 47,5МПа 
 удельное давление на почву при номинальном рабочем сопротивлении – до 20МПа 
 скорость подъема штока стойки - до 20мм/с 
 скорость опускания штока при разгрузке стойки с углом наклона 35º от вертикали – до 5мм/с 
 усилие при дистанционной разгрузке стойки - 0,8кН

Верхняки 
Верхняк представляет собой балку, поддерживающую кровлю выработки и передающий давление пород на стойки.

Ссылки 
 
 ГОСТ Р 50463-92 Стойки индивидуальные призабойные. Общие технические требования

Вспомогательное горно-шахтное оборудование
Крепь